Barn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barn Hill (Arkansas)
 Barn Hill (Connecticut)
 Barn Hill (Kentucky)
 Barn Hill (Tennessee)

Siehe auch:
 Barnhill
 Barnes Hill